Калп () — английская фамилия. Известные носители:

 Калп, Роберт (1930—2010) — американский киноактёр, сценарист, режиссёр.
 Калп, Стивен (род. 1955) — американский актёр.